Neprijetna resnica je lahko:
 Neprijetna resnica, knjiga Ala Gora iz leta 2006 o nevarnostih globalnega segrevanja
 Neprijetna resnica, dokumentarni film iz leta 2006, posnet po istoimenski knjigi